

Geografia

Italia 
 Cavajone o Cavaione – ex comune ora frazione di Truccazzano, comune nella provincia di Milano (Lombardia)

Svizzera 
 Cavajone – frazione di Brusio, comune nella regione Bernina (Canton Grigioni)